Коновалов, Михаил:
 Коновалов, Михаил Алексеевич (1905—1939) — удмуртский писатель, драматург и литературный критик, редактор, педагог.
 Коновалов, Михаил Васильевич (1919—1944) — Герой Советского Союза.
 Коновалов, Михаил Иванович (1858—1906) — русский химик-органик, педагог.
 Коновалов, Михаил Семёнович (1911—2002) — Герой Советского Союза.